

Баоаньский диалект 
Баоаньский диалект (диалект Вэйтхоу) (围头话- (кит. трад.., 圍頭話- упр.; буквально «язык обнесенный стеной» — диалект китайского группы Юэ (Yue). Формирует часть диалекта Гуан-Бао (莞宝片- Дунггуань-Баоань), ветви группы Юэхай Юэ иногда называют кантонским диалектом. На нем говорят многие старшие поколения в районах Луоху (罗湖区) и Футхиань (福田区) в Шэньчжене (深圳), а также жители Новых Территорий, Гонконга.

Диалект Вэйтхоу можно услышать в телевизионных драмах и фильмах Гонконга, и обычно используется для изображения персонажей, пришедших из окруженных стеной деревень. Например, в 1992 году фильм «» главный герой, которого играл Чоу Юнь-Фат (Chow Yun-Fat), вырос на острове Ламма (南丫島) и постоянно говорит на диалекте Вэйтхоу.

В более общем смысле диалект Вэйтхоу может относиться к любому варианту китайского, на котором говорят в деревнях Гонконга, включая диалекты Хакка (客家話) и сельские диалекты Юэ. Напротив, большинство жителей Гонконга говорят на стандартном кантонском диалекте, в то время как большинство жителей Шэньчжэня говорят на языке мандарин.

Язык юэ